Il singolare del torneo di tennis Nord LB Open 2002, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore David Sánchez che ha battuto in finale José Acasuso che si è ritirato sul punteggio di 5-1.

Teste di serie 

 Younes El Aynaoui (quarti di finale)
 Rainer Schüttler (primo turno)
 Fernando Vicente (quarti di finale)
 Albert Montañés (primo turno)

 Dominik Hrbatý (semifinali)
 Andrea Gaudenzi (primo turno)
 David Sánchez (Campione)
 Paul-Henri Mathieu (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Nord LB Open 2002